Hinterskirchen ist der Name folgender Orte:

 Hinterskirchen (Beutelsbach), Ortsteil der Gemeinde Beutelsbach, Landkreis Passau, Bayern
 Hinterskirchen (Neufraunhofen), Ortsteil der Gemeinde Neufraunhofen, Landkreis Landshut, Bayern

Siehe auch:

 Hinterkirchen